Stuntman – professione del cinema, della televisione e dei parchi di divertimenti
 Stuntman – film del 1968 diretto da Marcello Baldi
 Stuntman – film del 1994 diretto da Deepak Balraj Vij
 Stuntman – videogioco